5150 Tour — концертный тур американской рок-группы Van Halen, прошедший в 1986 году в поддержку альбома 5150.

Как и предыдущие, тур проходил только по Северной Америке, так как на международном уровне перевозка и установка сложной и тяжёлой сцены группы была бы затруднительной. Кроме того, Хагар хотел зарекомендовать себя новым вокалистом группы на своей родине. Первый этап тура был полностью завершён в Соединённых Штатах, на втором и третьем этапах группа провела одиночные концерты в Канаде. Предполагалось, что тур начнётся с выступлений на Гавайях и Аляске, но они были отменены в последнюю минуту из-за того, что группа заканчивала микширование альбома.

Второй концерт в New Haven Coliseum (англ.) был снят, показан в прямом эфире на телевидении и выпущен на VHS и DVD под названием «Live Without a Net».

Сет-лист 
 «You Really Got Me» (кавер-версия The Kinks)
 «There’s Only One Way To Rock»
 «Summer Nights»
 «Get Up»
 Барабанное Соло
 «Dreams»
 «5150»
 Басовое соло
 «Panama»
 «Best of Both Worlds»
 «Love Walks In»
 «Good Enough»
 Гитарное соло
 «I Can’t Drive 55»
 «Ain't Talkin' 'bout Love»
 «Why Can’t This Be Love»
 «Jump»
 «Rock and Roll» (кавер-версия Led Zeppelin)

Даты выступлений

Примечания